Steelville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Steelville (Missouri)
 Steelville (Pennsylvania)